«Ки́евская» — станция Московского метрополитена на Филёвской линии. Связана пересадками с двумя одноимёнными станциями, одна из которых располагается на Арбатско-Покровской линии, другая — на Кольцевой. Расположена в районе Дорогомилово (ЗАО); названа по Киевскому вокзалу. Открыта 20 марта  года в составе участка  — «Киевская». Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.

История 
Сооружение станции было закончено в ноябре 1936 года к VIII Чрезвычайному съезду Советов. В период работы Съезда делегаты прибыли поездом на станцию, чтобы её осмотреть. В феврале 1937 года государственная комиссия, возглавляемая С. Орджоникидзе, после осмотра приняла к эксплуатации линию метро на участке «Смоленская» — «Киевская», включая саму станцию «Киевская» и Смоленский метромост через Москва-реку.

15 марта 1937 года на участке метрополитена от станции «Смоленская» до станции «Киевская» началось движение поездов метро.

Для пассажиров станция была открыта 20 марта  года. Стала 14-й станцией Московского метрополитена.

С  года по  год участок мелкого заложения  — «Киевская» был закрыт. Станция использовалась под склад.

Расположение 
Расположена на Филёвской линии между станциями ,  и . Между «Смоленской» и «Киевской» находится открытый участок и построенный в  году Смоленский метромост.

Вестибюли и пересадки 
Станция является пересадочной на одноимённые станции Кольцевой линии и Арбатско-Покровской линии. Переход осуществляется через совмещённые вестибюли (западный — на Арбатско-Покровскую, восточный — на Кольцевую линию).

Существовавший до  года наземный вестибюль был разобран при строительстве эскалаторного тоннеля со станции «Киевская» Кольцевой линии. Он находился на месте современного входа в подземный переход у Киевского вокзала.

Архитектура и оформление 
Конструкция станции — колонная мелкого заложения. Сооружена по спецпроекту.

Круглые колонны облицованы светлым мрамором «Газган» желтоватых и голубоватых тонов, керамические капители украшены колосьями пшеницы. Пол выложен серым и розовым гранитом, образующим национальный украинский орнамент. Облицовка путевых стен: глазурованная керамическая плитка (вверху) и красный искусственный камень (внизу). Выполнивший проекты вестибюля и подземного зала станции архитектор Д. Н. Чечулин вдохновлялся древними памятниками Помпей, Венеции и Флоренции, которые он посетил перед началом проектирования в ходе большого Средиземноморского турне.

В 2014—2016 годах проводились реставрационные работы с воссозданием первоначального облика станции 1930-х годов с полной заменой облицовки путевых стен для устройства гидроизоляции. Во второй половине 2015 года реставрировали мрамор и капители на колоннах, воссозданы светильники и мозаичный рисунок пола, утраченные в середине XX века. Реставрационные работы были завершены в апреле 2016 года.

Станция в цифрах 
Глубина заложения — 8,7 метра. Пассажиропоток по вестибюлям —  (данные  года), пересадочный пассажиропоток на Кольцевую линию — , пересадочный пассажиропоток на Арбатско-Покровскую линию —  (данные  года). Пикет — ПК33+02,6.

Путевое развитие 
За станцией расположены оборотные тупики, использовавшиеся для оборота составов, когда станция была конечной (в — годах). На данный момент тупики используются для отстоя составов. При строительстве ответвления в Москва-Сити за станцией были смонтированы стрелки для организации вилочного движения.

За метромостом в сторону станции «Киевская» линия резко уходит влево (на юг).

Наземный общественный транспорт

Городской

Областной 
 Автобусы: 454, 477

В культуре 

 На станцию «Киевская» приезжают герои фильма А. Медведкина «Новая Москва» (1938).
 Поезд, въезжающий на Смоленский метромост со стороны станции «Киевская», можно увидеть в кадрах фильма Д. Вертова «Колыбельная» (1937). Там же можно заметить, что резко поворачивающие пути от «Киевской» к мосту изначально были открыты (в настоящее время они накрыты железобетонным коробом).
 Станция метро «Киевская» изображена на одном из майоликовых панно, которые установлены у входа в здание Северного речного вокзала.

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

 «Киевская» в программе «Подземка» на Радио801 

Станции Московского метрополитена
Дорогомилово
Станции метрополитена, построенные в 1937 году
Здания и сооружения, построенные в 1937 году в Москве
Дмитрий Чечулин